Аттал — имя собственное

 Аттал (военачальник Филиппа II) — царедворец при Филиппе II Македонском.
 Аттал (сын Андромена) — участник походов Александра Македонского, военачальник 
 Аттал I — царь Пергама, правивший в 241—197 годах до н. э.
 Аттал II — царь Пергама, правивший в 160—139 годах до н. э.
 Аттал III — царь Пергама, правивший в 139—133 годах до н. э.
 Приск Аттал — римский император, узурпатор в 409 и 414 годах.
 Аттал Эпифан — правитель Пафлагонии в I веке до н. э.
 Аттал (село) — высокогорное село в Рутульском районе Дагестана.

Ссылки